Afshari oder Afschari ist der Familienname folgender Personen:

 Bahareh Afshari (* 1984), iranische Schauspielerin 
 Bahram Afshari (* 1987), Schauspieler 
 Elyar Afshari (* 1995), britischer Popsänger siehe: Elyar Fox
 Maria Afshari (* 1983), kanadische TV-Produzentin 
 Parviz Afshari, iranischer Diplomat
 Saba Kord Afshari, iranische Menschenrechtsaktivistin